Покровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Покровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1119 человек, в том числе 521 мужчина и 598 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Вячеславка,
 село Покровка,
 посёлок Шубинка.

Известные уроженцы 
  Зотов, Пётр Николаевич — (1925 — 19 апреля 1945) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового отделения 1270-й стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант, 19 апреля 1945 года в боях при форсировании реки Одер у города Шведт геройски погиб, закрыв своим телом вражескую амбразуру.

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края